Miguel Najdorf, un joueur d'échecs polonais puis argentin (1910 - 1997) ;
 La variante Najdorf, une ouverture du jeu d'échecs.
Patronyme germanique
Patronyme juif